

Жінки

Чоловіки 
 Улітін Іван Семенович (1923—1944) — старший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Улітін Микола Григорович (1923—1944) — старший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Улітін Павло Павлович (1918—1986) — російський письменник.

Див. також 
 Улітіна